EMS или Ems может обозначать:

Организации 
 EMS (Express mail service) — международный сервис экспресс-доставки почтовой корреспонденции
  — поставщик спортивных товаров в США
  — шотландское математическое сообщество
  Ltd (Лондон) — производитель синтезаторов, например EMS VCS 3
  — норвежская компания по грузоперевозкам
  — компания США по производству коммуникационного оборудования
  — некоммерческая экологическая организация в Вашингтоне (США)
  — бывшая Европейская валютная система
  — Европейское математическое общество.
 EMS (Электронные микросистемы) — российская торгово-промышленная компания.
 EMS Почта России — филиал «Почта России», оператор экспресс-доставки.

Люди 
  () (1909—1998) — индийский коммунистический политик

Географические названия 
  — швейцарский муниципалитет в кантоне Грисон (Grisons)
 Ems (Eems) — Эмс; река на северо-западе Германии и северо-востоке Нидерландов
  — река в Англии с устьем в Эмсворт, графство Гемпшир
 Bad Ems — Бад-Эмс; город в Германии, расположенный в федеральной земле Рейнланд-Пфальц

Школы 
 
 
 
 
 
 
  (часто сокращаемое до «EMS»)

Спортивные термины 
  — электрическая мускульная стимуляция, метод тренировки мышц в дополнение к традиционным

Наука и технология

Физика, химия и биология 
  — электромагнитная подвеска (или магнитная левитация): метод подвески объекта
  — электромагнитный спектр, диапазон возможного радиоизлучения
 ß-Ethyl methanesulfonate — этилметансульфонат; мутаген
 European Macroseismic Scale — европейская макросейсмическая шкала

Информационные технологии и инжиниринг 
 
 
 Element management system — система управления элементами сети
 
  — подсистема MS Windows начиная с Server 2003 и XP
  — система управления, контроля и оптимизации выработки и подачи электроэнергии
 Enhanced Messaging Service — улучшенная служба сообщений; расширение SMS (Short Message Service) для мобильных телефонов
 Expanded memory
 EMS — режим в Acronis
 Engine Management System — блок управления двигателем

Медицина и ветеринария 
  — служба амбулаторной неотложной помощи и перевозки больных
  — синдром эозинофилии-миалгии; неврологическое состояние
 Electronic muscle stimulation — вид медицинской терапии; также именуется электромиостимуляцией
  — болезнь лошадей
 Electromagnetic (hiper)sensitivity — электромагнитная сверхчувствительность

Финансы 
 Expense Management System — система управления расходами

Другое 
 Educational Management System — образовательные технологии
  часть управленческой системы предприятия для организационных задач и управлением реорганизации; смыкается с задачами управления качеством
  — корпоративная система сообщений
  — в животноводстве система хранения и утилизации навоза

Прочее 
  — британское стальное парусное судно 1893 года постройки
 Ems Dispatch — эмсская депеша; фальшивка Бисмарка, приведшая к Франко-прусской войне 1870—1871 гг.
 European MapleStory — европейская локализация массовой многопользовательской ролевой онлайн-игры
 English Market Selection — название сигар с определенным цветом; их также иногда называют естественными